Psamathe (maan), een maan van Neptunus
Psamathe (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Psamathe (geslacht), een geslacht van borstelwormen